Северный Ачех () — округ в провинции Ачех. Округ окружает муниципалитет Лхоксёмаве (бывшую столицу округа), административный центр — город Лхоксукон.

История 

В 2001 году бывшая столица округа — город Лхоксёмаве — был выделен в отдельный муниципалитет.

Население 
Согласно переписи 2008 года, на территории округа проживало 525 785 человек.

Экономика 
Округ Северный Ачех является крупнейшим промышленным регионом Индонезии вне Джакарты благодаря своей нефте- и газодобыче. В области сельского хозяйства округ является одним из крупнейших производителей риса.

Административное деление 
Округ Северный Ачех делится на следующие районы:
 Бактия
 Банда-Баро
 Западная Бактия
 Чот-Гирек
 Девантара
 Кута-Макмур
 Лангкахан
 Лхоксукон
 Матанг-Кули
 Мёрах-Мулиа
 Муара-Бату
 Нибонг
 Нисам
 Пая-Баконг
 Самудера
 Саванг
 Сёнуддон
 Симпанг-Кёрамат
 Танах-Луас
 Танах-Джамбо-Айе
 Танах-Пасир
 Шамталира-Арон
 Шамталира-Баю

Округа провинции Ачех